The Men They Couldn’t Hang — британская рок-группа, образовавшаяся в 1984 году в Лондоне, Англия, и соединившая в своем творчестве панк-рок-эстетику, элементы кельтской музыки и традиции пролетарской поэзии. The Men They Couldn’t Hang, которых критики нередко ставили в один ряд с The Pogues, выпустили семь студийных альбомов, пять из которых вошли в UK Albums Chart. Два альбома группы, The Night of the Thousand Candles (1985) и Silvertown (1989) стали инди-хитами, поднявшись до #1 и #2 соответственно. На вершину тех же списков поднимался и сингл «Iron Masters» (1985)

История группы 
The Men They Couldn’t Hang образовались в 1984 году, когда участники лондонской паб-рок-/панк-группы Catch 22 Пол Симмондс (гитара, клавишные), Филипп Оджерс (вокал, гитара) и его брат Джон Оджерс (ударные) познакомились с поющим гитаристом Стефаном Кашем. Позже к ним присоединилась Брэдли (бас-гитара, флейта), панк-художница, игравшая с Шейном Макгоэном, лидером The Pogues, в его первой группе The Nipple Erectors.

С успехом выступив на нескольких кантри- и панк-фестивалях, группа в 1984 году выпустила синглом «The Green Fields of France», песню австралийского фолк-сингера Эрика Богла. Фолк-панк-баллада, «лирический герой» которой у надгробия мысленно беседует с солдатом, павшем на фронтах Первой мировой войны, поднялся до #6 в UK Indie Chart. Джон Пил в своем рождественском списке лучших песен года («Festive 50») поставил её на 3-е место.

Через год Элвис Костелло подписал группу к своему лейблу Demon Records, где вышел дебютный альбом The Night of a Thousand Candles. Сингл из него, «Ironmasters» (композиция Симмондса, в которой проводятся параллели между угнетением рабочих во время индустриальной революции и внутренней политикой Маргарет Тэтчер), вышел на 1-е место в Indie UK Charts. На радио песня зазвучала лишь после того, как из неё была удалена строчка: «… And oh, that iron bastard, she still gets her way» — прямой намек на «железную леди»). В «Festive 50» Джона Пила песня заняла 11-е место.

Следующий сингл, «Greenback Dollar» (в альбом не вошедший) — композиция Хойта Экстона (известная по версии The Kingston Trio) — был спродюсирован для группы Ником Лоу.

В 1985 году, подписав контракт с MCA Records, группа выпустила второй альбом How Green Is The Valley с синглами «Ghosts Of Cable Street» (о решающей схватке отрядов британских рабочих с фашистами Освальда Мосли на Кейбл-стрит в 1936 году) и «Shirt Of Blue» (о забастовке британских шахтеров 1984—1985 годов). После выхода альбома Брэдли перешла к Реклесс Эрику; её заменил басист Рикки МакГвайр (из UK Subs), принявший участие в работе над альбомом Waiting For Bonaparte. И здесь критики отметили прежде всего песни на исторические темы («The Colours» — о матросе времен наполеоновских войн, «The Crest» — о санитарах Второй мировой войны). Как ни странно, «The Colours» оказалась запрещенной на Би-би-си из-за строчки «…Вы пришли посмотреть, как меня повесят» («You’ve Come Here To Watch Me Hang»), в которой цензоры усмотрели связь с тогдашними событиями в ЮАР.

В 1988 году группа подписала контракт с лейблом Silvertone Records, для которого записала два альбома: Silvertown (#2 UK Indie Chart) и The Domino Club. Сыгравший здесь клавишник Ник Мьюир (экс-Fire Next Time) позже стал известен как участник электронного дуэта Bedrock. В августе 1990 году The Men They Couldn’t Hang дали несколько концертов с Дэвидом Боуи (в рамках тура Sound and Vision), но год спустя неожиданно для всех распались, выпустив концертный альбом Alive, Alive-O (записанный в клубе Town & Country). Симмондс и Оджерс образовали группу Liberty Cage, которая выпустила альбом Sleep Of The Just (1994) и мини-альбом I’ll Keep It With Mine (1995).

В 1996 году TMTCH реформировались, но без ударника Джона Оджерса, который стал техником Therapy?, и выпустили CD Never Born To Follow на лейбле Demon Records, за которым последовал мини-альбом Big Six Pack. В 1998 году вышли два сборника: Majestic Grill и The Mud, The Blood And The Beer. Группа вновь временно отошла от дел, но Оджерс и Симмондс выпустили (под собственными именами) альбомы Baby Fishlips (сначала он вышел под псевдонимом Preacher Jethro Brimstone and the Watermelon Kid, 1999) и Folk At The Fortress (2002), соответственно.

В 2003 году группа выпустила новый студийный альбом The Cherry Red Jukebox, за которым последовали два DVD: Shooting и 21 Years Of Love And Hate, второй из которых был перевыпущен как двойной концертник Smugglers and Bounty Hunters.
Тем временем Оджерс образовал собственную группу The Swaggerband (при ограниченном участии Рики Магвайра и Симмондса), выпустившую альбомы The Day After (2004) и Elvis Lives Here (2006).

Дискография

Альбомы

Студийные 
 The Night of a Thousand Candles (1985)
 How Green Is The Valley (1986)
 Waiting For Bonaparte (1988)
 Silvertown (1989)
 Domino Club (1990)
 Never Born To Follow (1996)
 Big Six Pack (1997)
 The Cherry Red Jukebox (2003)
 Devil On The Wind (2009)
 5 Go Mad on the Other Side (2011)

Концертные 
 Alive-O (1991)
 Smugglers and Bounty Hunters (2005)

Прочее 
 Majestic Grill: The Best of the Men They Couldn’t Hang (1998)
 The Mud, The Blood And The Beer (Best Of, Volume 2, 1999)
 Demos and Rarities, Volume 1 (2007)
 Demos and Rarities Volume 2 (2008)

Примечания

Ссылки 
 www.tmtch.net , официальный сайт группы

Рок-группы Великобритании
Панк-рок-группы